Quilitz bezeichnet:
 Quilitz, Ortsteil der Gemeinde Rankwitz, Mecklenburg-Vorpommern
 Quilitz, ehemaliger Name der Gemeinde Neuhardenberg, Brandenburg

Quilitz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Quilitz (20. Jhd.), deutscher Industrieller